„Мицубиши L200“ (Mitsubishi L200) е модел пикапи на японската компания „Мицубиши Моторс“, произвеждан в 5 последователни поколения от 1978 година насам.

Моделът има задно и 4x4 и е сред най-популярните в класа си.

Ребрандиран вариант на петото поколение се продава като „Фиат Фулбек“.

Бележки 

Пикапи
L200